Het ATP-toernooi van Milaan 1993 (met de officiële naam Muratti Time Indoor) werd gespeeld van 8 tot en met 14 februari 1993. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 schema
 schema

Milaan
ATP-toernooi van Milaan